Lizana ist der Familienname folgender Personen:

 Anita Lizana (1915–1994), chilenische Tennisspielerin
 Antonio Lizana (* 1986), spanischer Musiker des Flamenco nuevo
 Carlos Clavería Lizana (1909–1974), spanischer Romanist, Germanist und Hispanist
 Francisco Javier de Lizana y Beaumont († 1811), Erzbischof von Mexiko und Vizekönig von Neuspanien